Paumen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Paumen (1929–2007), deutscher Politiker
 Maartje Paumen (* 1985), niederländische Feldhockeyspielerin

Siehe auch:
 Baumen